Змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки з 10 м серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбулися 25 липня в Стрілецькому парку Асака.

Рекорди 

Перед початком світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 

Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки 

Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2020